(1924-2006), golfeur professionnel canadien ;
 Jeff Balding, ingénieur du son et réalisateur artistique américain ;
 Rebecca Balding (1948-2022), actrice américaine.